

Гродеково — село, Жамбильський район, Жамбильська область

Гродеково — село, Анучинський район, Приморський край
 Гродеково — село, район імені Лазо, Хабаровський край